Ксения может означать:
 Ксения — женское имя греческого происхождения.
 (625) Ксения — астероид, открытый в 1907 году.
 Ксения (этнология) в теории этногенеза Гумилева — форма нейтрального сосуществования этнических систем.
 Ксении — одна из разновидностей коротких стихотворений в античной и новоевропейской литературе.
  — особая форма гостеприимства и ритуализированной дружбы в Древней Греции.
 Ксении (биология) — семена или плоды высших цветковых растений, отличающиеся от других семян или плодов того же растения окраской, формой, величиной или другими признаками, следствие влияния генов пыльцы отцовского растения на признаки опыляемого растения.
 Ксения (Xenia) — род мягких кораллов.